Denial ist der Titel folgender Werke:

 Denial (1990), US-amerikanisches Filmdrama von Erin Dignam
 Denial, Originaltitel von Die nackte Wahrheit über Männer und Frauen, US-amerikanische Filmkomödie von Adam Rifkin (1998)
 Denial, Originaltitel von Verleugnung (Film), US-amerikanisch-britisches Filmdrama von Mick Jackson (2016)
 Denial (Lied), Popsong der britischen Pop-Girlgroup Sugababes (2008)
 Yael Ronen#Denial (2016), Theaterstück der israelischen Regisseurin Yael Ronen